Holzleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Maria Holzleitner (* 1993), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Wilhelm Holzleitner (* 1968), österreichischer Journalist, Herausgeber, Buchautor